Myškin – cittadina della Russia europea centrale sulla sponda sinistra del fiume Volga

Persone 
 Anatolij Myškin – ex cestista e allenatore di pallacanestro sovietico
 Ippolit Nikitič Myškin – rivoluzionario russo, fucilato nella fortezza di Orešek
 Vladimir Myškin – ex hockeista su ghiaccio sovietico naturalizzato russo